Das Damendoppel der Südamerikaspiele 2022 war ein Tennisturnier in Asunción, das vom 12. bis 14. Oktober 2022 stattfand.

Ergebnisse

Einzelnachweise 
 Damendoppel bei den Südamerikaspielen 2022 (spanisch)

Tennis
Tennisturnier 2022
Tennisturnier in Asunción
2022 Damendoppel